Pulau Tidung is verzamelnaam voor de onderstaande twee Indonesische eilanden, welke deel uitmaken van de Duizendeilanden:
Pulau Tidung Besar
Pulau Tidung Kecil